Staffan Rosén kan syfta på:

* Staffan Rosén (1905–1984), svensk journalist
 Staffan Rosén (född 1944), svensk filolog